Mistrzostwa Węgier w szachach – turniej, mający na celu wyłonienie najlepszego szachisty Węgier. Pierwsze mistrzostwa mężczyzn odbyły się w 1906 roku, zaś mistrzostwa kobiet rozegrano po raz pierwszy w 1942 roku. W 2020 r. mistrzostw nie rozegrano, z powodu pandemii COVID-19.

Mistrzowie

Węgierscy mistrzowwie szachów korespondencyjnych 
Odpowiednia Komisja Szachowa (Sakktörténeti és Levelezési Bizottság) Węgirskiej Federacji Szachowej (Magyar sakkszövetség)  organizuje krajowe pocztowe mistrzostwa w szachach. 

Pierwsze mistrzostwa Węgier w szachach korespondencyjnych odbyły się w latach 1941-1942, kiedy Gedeon Barcza zdobył tytuł, wyprzedzając Janos Balogh i Sandor Brilla Banfalvi.

Przeglądamy listę zwycięzców:

 Gedeon Barcza (1941-1942)
 Jozsef Gonda (1947-1949)
 Nandor Dalko (1951-1952)
 Nandor Dalko (1953-1955)
 Ervin Haag (1955-1958)
 Janos Balogh (1960-1962)
 Zsolt Mate (1963-1964)
 Antal Spindler (1965-1966)
 Agoston Schartner (1967-1968)
 Istvan Szanto (1968-1969)
 Karoly Czrenner (1970-1971)
 Lazslo Toth (1971-1972)
 Robert Veress (1972-1973)
 Gabor Glatt (1973-1975)
 Ferenc Fabri (1974-1976)
 Ferenc Fabri (1975-1977)
 J. Mika (1977-1979)
 Imre Müllner (1978-1980)
 Mihaly Fodor (1979-1981)
 Imre Müllner (1980-1982)
 Robert Veress (1981-1983)
 Ferenc Fabri (1982-1984)
 Jozsef Mihalko (1983-1985)
 Robert Nagy (1984-1986)
 Bela Szabo (1985-1987)
 Imre Müllner (1986-1988)
 Attila Kiss (1987-1989)
 Endre Salanki (1988-1989)
 Istvan Blasovszky (1989-1990)
 Istvan Gosztola (1989-1991)
 Istvan Sinka (1990-1992)
 Istvan Gosztola (1991-1993)
 Istvan Gosztola (1992-1994)
 Lazslo Varga (1993-1995)
 Istvan Sinka (1995-1997)
 Miklos Trager (1996-1998)
 Istvan Sinka (1998-2000)
 Csaba Szücs (1999-2001)
 Janos Percze (2003-2006)  
I. Zsolt Farkas (2003-2005)

II.  Zsolt Mago (2005-2007) 

III.  Zsolt Mago (2005-2007)  

IV. Vilmos Szabo (2007-2008)

Uwagi

Przypisy 

Szachy na Węgrzech
Węgry